Ел Гаљо има више значења:

 Ел Гаљо, Рубалкава (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Гаљо, Ранчо Виљануева (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Гаљо (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Гаљо (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Гаљо (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Гаљо (Сан Хуан де Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Гаљо (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гаљо (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гаљо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гаљо (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гаљо (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гаљо (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гаљо (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Гаљо (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Гаљо (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Гаљо (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Гаљо, Санта Марија дел Кармен (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Гаљо (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Гаљо (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гаљо (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гаљо (Туспан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гаљо (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Гаљо (Сан Педро Мистепек -дто. 22 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Гаљо, Меските Бонито (Сочитлан Тодос Сантос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Гаљо (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Гаљо (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Гаљо (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Гаљо (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Гаљо (Сан Николас Толентино), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Гаљо (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Гаљо (Ванегас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Гаљо, Емпаке (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Гаљо (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Гаљо (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Гаљо (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Гаљо (Саварипа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Гаљо, Кирино Тревињо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Гаљо (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Гаљо (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гаљо (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гаљо (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гаљо (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гаљо (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гаљо (Тлалнелхуајокан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику